Драбкин — еврейская фамилия (вариант — ).

Известные носители

А 
 Драбкин, Авраам Нотович (1844—1917) — раввин и общественный деятель.
 Драбкин, Александр Лазаревич (1911—2008) — советский инженер-радиотехник, доктор технических наук.
 Драбкин, Артём Владимирович (род. 1971) — российский общественный деятель, писатель, сценарист.

Г 
 Драбкин, Гильяри Моисеевич (1922—2014) — российский физик.

Д 
 Драбкин, Давид Шмарьевич (1910—2007) — американский физик. 
 Драбкин, Дэвид (1899—1981) — американский биохимик.

Е, М 
 Драбкин, Ефим Евелевич (Эфраим Севела; 1928—2010) — русский писатель, сценарист и кинорежиссёр.
 Драбкин, Моше (более известен по фамилии Ремез; 1886—1951) — израильский политический и государственный деятель, подписавший декларацию независимости Израиля.

Я



См. также 
 Драпкин